Boémia —  região histórica da Europa Central, ocupando os terços ocidental e médio da actual República Checa
 Boêmia Central —  região administrativa da República Checa
 Boêmia do Sul —  região administrativa da República Checa
Reino da Boémia (1198-1918) —  país da Europa Central correspondente aproximadamente ao território da atual Boémia
Protetorado da Boêmia e Morávia —  protetorado de maioria étnica checa durante a Alemanha nazista
Boémia (estilo de vida) ou boemia —  estilo de vida

Ver também
 Bohemia

Desambiguações de topônimos